Зюзюки () — село,
Перекрестовский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924187103. Население по переписи 2001 года составляло 22 человека .

Географическое положение 
Село Зюзюки находится на расстоянии до 1 км от сёл Кашпуры и Кузьменково.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания